Zoil d'Amfípolis, gramàtic grec 
 Zoil (metge), metge grec 
 Zoil (artista), artista grec.
 Zoil de Còrdova, màrtir.